Civitani – abitanti di Civita (Oricola)
Civitani – abitanti di Civita d'Antino